RKY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rokeby (Australia)